2 miejscowości w Polsce: 
 Maleniska – wieś w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Pawłosiów 
 Maleniska – wieś w woj. podkarpackim, w pow. leżajskim, w gminie Leżajsk

Ukraina:
 Maleniska – wieś na Ukrainie obwodzie lwowskim